Рыскино — село в Ковылкинском районе Мордовии на реке Шадымка, в составе Казенно-Майданского сельского поселения.

История 
В селе Рыскино владел имением Николай Николаевич Леонтьев (1772—1830) — инженер, генерал-майор, камергер двора.

География 
Высота над уровнем моря — 180 м.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ковылкинского района